Het wereldkampioenschap superbike van Pergusa 1989 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 24 september 1989 op het Autodromo di Pergusa nabij Villaggio Pergusa, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Pergusa